Here I Stand steht für:
 Here I Stand (Spiel), ein in der Zeit der Reformation angesetztes Strategiespiel
 Here I Stand (Lied), nordmazedonischer Beitrag zum Eurovision Song Contest 2021
 „Here I Stand …“, Ausstellungsreihe zu Martin Luther in den USA